Osoby:
 Francis Gladheim Pease (1881-1938) – amerykański astronom

Miejscowości w USA:
 Pease – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
Gminy w USA:
 Pease (ang. Pease Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont

w astronomii:
 Pease – krater na Księżycu
 Pease 1 – mgławica planetarna